Кугла () се може односити на:

 У геометрији исто што и лопта. Тело код којег су све тачке његове површине (периферије) једнако удаљене од средишта.
 Лопта за игру, може бити гумена, стаклена, дрвена, коштана итд.
 кугла спортски реквизит који се користи у атлетици.

Германизми